Гигантский тасманийский краб () — один из крупнейших в мире видов крабов.

Внешний вид и строение 
Массы до 13 кг, ширина карапакса до 46 см. Клешни крупные, левая заметно больше правой. Самцы более чем в два раза крупнее самок. Окраска светлая с красными пятнами на карапаксе и верхней стороне клешней. Концы ходильных ног и клешней тёмные. Самки меняют цвет в брачный период.

Распространение и места обитания 
Населяет воды юга Австралии на краю континентального шельфа. Обитает на глубине 20—820 м, но предпочитает глубины 140—270 м.

Питание 
Тасманийский гигантский краб питается медлительными донными животными: брюхоногими моллюсками, ракообразными и морскими звёздами.

Размножение 
Размножается в июне и июле, а самка носит 0,5—2 млн яиц около четырёх месяцев.

Гигантский тасманийский краб и человек 
Этот вид является ценным объектом промысла.

Крабы
Животные, описанные в 1818 году
Ракообразные Тихого океана
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком